Die Nordische Fußballmeisterschaft 1978 für Frauenfußballnationalteams fand zwischen dem 7. und 9. Juli in Dänemark statt. Den Wettbewerb, welcher zum fünften Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum zweiten Mal gewinnen.

Modus 

Die nun vier teilnehmenden Mannschaften, erstmals nahm auch Norwegen teil, spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils einmal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Spielergebnisse 

|}

|}

Weblinks 

 Nordic Championships (Women) 1978 auf rsssf.com (englisch)
 Norwegische Länderspiele 1978 (norwegisch)
 Schwedische Länderspiele 1978 (schwedisch)

1978
Fußballveranstaltung 1978
Fußball (Dänemark)